Delirio d'amore (Um das Glück betrogen) – film del 1914 diretto da Curt A. Stark
Delirio d'amore (La symphonie fantastique) – film diretto da Christian-Jaque (1942)
Delirio d'amore – film diretto da Tonino Ricci (1977)
Delirio d'amore (Delirios de amor) – film diretto da Antonio González-Vigil, Luis Eduardo Aute e Félix Rotaeta (1986)